Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy
 przemijający szybki oddech noworodka
 tytyna